Cremnophila är ett släkte av fjärilar. Cremnophila ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mott
Cremnophila